Stackmann ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Stackmann (~1485–1532), deutscher Mediziner, Philologe, Physiker, Dichter und Humanist
 Jürgen Stackmann (* 1961), deutscher Manager

 Ludwig Stackmann (1850–1903), deutscher Richter, MdHdA

Stackmann steht für:
 Stackmann & Retschy, 1854 in Lehrte gegründete Düngemittelfabrik